В этой статье перечислены персонажи и актёры серии фильмов «Чужой» о космическом монстре. Серия  cостоит из четырёх фильмов: «Чужой» Ридли Скотта (1979), «Чужие» Джеймса Кэмерона (1986), «Чужой 3» Дэвида Финчера (1992) и «Чужой 4: Воскрешение» Жан-Пьера Жёне (1997). Единственная актриса, сыгравшая во всех четырёх фильмах, — Сигурни Уивер, которая играет главного персонажа — Эллен Рипли.

Серия фильмов впоследствии пересеклась со Вселенной Хищника, и было выпущено два фильма — «Чужой против Хищника» и сиквел «Чужие против Хищника: Реквием». Единственным актёром из Вселенной Чужого, снявшимся в спин-оффе, был Лэнс Хенриксен (сыграл андроида Бишопа в «Чужих» и Майкла Говарда Бишопа, создателя андроида, в «Чужом 3»; в «Чужом против Хищника» Хенриксен сыграл Чарльза Бишопа Вэйланда).

Роли и актёры

Чужой

Брэтт 
Сэмюэль Элайас Брэтт (, Гарри Дин Стэнтон) — инженер-техник корабля «Ностромо» и лучший друг главного инженера Паркера. Всё время просит повышения зарплаты и получения премий. Когда он искал кота Джонса, то стал первой жертвой взрослой особи Чужого, когда тот прокусил выдвижной челюстью голову Брэтта и утащил его в воздуховод. В вырезанной сцене — режиссёрской версии 2003 года, — Рипли находит логово Чужого, где видит захваченных Далласа и Брэтта в коконах. Даллас просит Рипли убить его, так как он мутирует в яйцо Чужого. Брэтт, на более позднем этапе этой метаморфозы, почти полностью превратился в яйцо. Рипли сжигает их из огнемёта.

Бретт родился 13 июля 2069 года в Хьюстоне. Досье Бретта показывает, что у него было тяжёлое детство. Отказавшись заканчивать Общественную Старшую Школу Николсона в Хоуксе, он в конечном итоге получил степень в области машиностроения в инженерном училище Межзвездной Торговой Комиссии. Перед тем, как попасть на «Ностромо», Бретт служил на корабле «Хёрд».

Когда Гарри Дин Стэнтон сначала прошёл прослушивание на роль Бретта, то он предупредил Ридли Скотта, что не является поклонником научной фантастики или фильмов ужасов, и согласился сниматься, потому что сам Скотт сказал ему, что он тоже не фанат этих жанров. Стэнтон в конечном итоге остался доволен фильмом.

Брэтт был назван в честь бейсболиста Джорджа Говарда Брэтта из «Канзас-Сити Роялс».

Даллас 
Артур Кобленз Даллас (, Том Скерритт) — капитан корабля «Ностромо». Он имеет полный доступ к компьютеру «МАТЬ». Когда Даллас пробирался по воздуховоду, на него напал Чужой. В режиссёрской версии 2003 года его обнаружила Рипли в логове ксеноморфа, где Даллас почти мутировал в яйцо пришельца. Позже Даллас просит Рипли убить его.

Даллас родился 27 февраля 2075 года в Вольф-Пойнте в Монтане, но вырос в техасском Порт-Артуре. Досье Далласа в фильме «Чужие» показывает, что он учился на инженера на марсианском кампусе университета Билеки и в итоге получив степень бакалавра. После этого он пошёл в Липпинкоттский Университет Аэронавтики и получил там лицензию пилота. Перед тем, как попасть капитаном на «Ностромо», Даллас служил на борту «Шушетт» и помощником на борту «Анобайл».

В раннем сценарии между Рипли и Далласом была сексуальная сцена и множество других намёков на то, что у них были тесные отношения. В новеллизации Фостера сексуальная сцена тоже отсутствует, но намёки сохранены.

В заметках Ридли Скотта полное имя Далласа было «A.J. Dallas», но досье фильма «Чужие» показывает, что его имя было «Даллас Кобленз Артур». Вариант «Артур Кобленз Даллас» (очевидно, это самый правильный вариант, потому что по сценарию первого «Чужого» все персонажи звались лишь по фамилиям) присутствует в книге «Чужие: Доклад "Вейланд-Ютани"».

Джонс 
Джонс «Джонси» () — корабельный кот «Ностромо». Выжил вместе с Рипли. Всего на съёмках фильма в роли Джонси было задействовано четверо котов.

Джонси кратко появляется в фильме «Чужие», где живёт с Рипли на орбитальной станции «Гэйтуэй», после того как их обнаружили. Когда Рипли решает вернуться на LV-426, то она оставляет кота на станции (в раннем сценарии она оставляла его на попечение своего психиатра).

Новеллизации Алана Дина Фостера чуть-чуть расширяют действия Джонси, как например, описывая действие с его точки зрения (новеллизация «Чужой») или же Рипли размышляет о том, как бы Джонси поступил на её месте (новеллизация «Чужие»). В новеллизации «Чужой 3» в одном эпизоде Рипли с горечью размышляет о том, что во время её пути к LV-426 и обратно Джонси умер (что, очевидно, было вызвано тем, что 57 лет в анабиозе всё равно исчерпали его биологический срок жизни).

Кейн 
Гилберт Уорд «Томас» Кейн (, Джон Хёрт) — офицер безопасности корабля «Ностромо». В ходе исследования заброшеного корабля «Дереликт» он находит большое поле яиц ксеноморфов, покрытое каким-то светящимся туманом. Он подходит к одному из яиц и тут же подвергается атаке лицехвата — паукообразного паразита, после чего Кейн остаётся без сознания, а паразит крепко цепляется за его лицо. Он приходит в сознание только после того, как лицехват отваливается и умирает. Однако грудолом неожиданно вырывается из груди и убивает Кейна во время обеда экипажа.

Кейн родился 20 апреля 2083 года в Борехамвуде в Хартфордшире (из всех членов экипажа «Ностромо» он был единственным британцем). Досье Кейна в «Чужие» показывает, что Кейн с отличием окончил частную школу Визерлай и военное училище Ганнинг-Фосс. После он поступил в медицинский университет Брайс-Уоткинс, но там он стал наркоманом, что привело к эмболии, из-за чего он был на 107 дней госпитализирован и затем отчислен из университета. Поле этого Кейн поступил в Веллингтонскую Академию в Суффолке в Англии, где получил степень магистра в инженерном деле и лицензию пилота GBUK. После этого он был назначен первым помощником на борт корабля-госпиталя «Аутрич», но там у него снова начала проявляться наркомания, из-за чего он был снят со своего поста. Ему удалось вылечится от наркомании, но затем у него начались проблемы с алкоголем. Перед тем, как оказаться на «Ностромо», Кейн побывал исполнительным офицером на борту корабля «Гайлер» и космического буксира «Пауэлл».

В новеллизации Алана Дина Фостера Кейн говорит, что его зовут Томас Кейн. Это же имя упомянуто и в рекламном журнале «The Officially Authorized Magazine of the Movie Alien», который входил в пиар-кампанию фильма. Досье Кейна в «Чужие», однако, показывает, что его первое имя Гилберт. Эта путаница с именами разрешилась только в техническом руководстве «Чужие: Доклад "Вейланд-Ютани"», где было сказано, что его зовут именно Гилберт Кейн, а Томас лишь его псевдоним.

Джон Хёрт был изначальным выбором на роль Кейна, но на момент начала съёмок он должен был участвовать в другом проекте в Южной Африке, поэтому роль Кейна была отдана Джону Финчу. Однако в первый же съёмочный день у Финча случился острый диабет, осложнённый бронхитом. К этому времени Хёрт уже был в Лондоне, так как его южноафриканский проект не сложился, и смог оперативно заменить Финча. Спустя 10 лет, в 1987 году, Хёрт сыграл камео-роль в фантастической пародии «Космические яйца» в сцене, где пародировалось рождение Грудолома.

Ламберт 
Джоан Мэри Ламберт (, Вероника Картрайт) — одна из двух женщин на корабле, штурман корабля «Ностромо». Она выходит вместе с Кейном и Далласом на поверхность LV-426, чтобы исследовать «Дереликт», а позже сердится на Рипли за то, что она не захотела впускать их в корабль, когда к Кейну прицепился лицехват. Когда Чужой стал убивать членов экипажа, Ламберт первая предложила взорвать корабль и сбежать на челноке. Когда Ламберт и Паркер идут за охладителем для воздушной системы, к Ламберт подкрадывается ксеноморф, и она застывает в ужасе. Паркер пытается помочь ей, но его атакует хвостом Чужой, а потом прокусывает Паркеру голову выдвижной челюстью. Затем убивает Ламберт.

Ламберт родилась в Онтарио в Канаде 7 ноября 2093 года. Её досье в «Чужие» показывает, что она родилась мальчиком, но сразу после рождения, по неизвестным причинам, перенесла смену пола. Выросла в Арканзасе, после чего поступила во Флоридский Институт Аэронавтики, где изучала астронавигацию и получила диплом с рейтингом CBS-2 в области навигации гипер-пространственных двигателей. «Ностромо» был её первым рейсом.

Вероника Картрайт изначально была утверждена роль Рипли, но когда её позвали на примерку костюма, то она узнала, что её утвердили на роль Ламберт. Различные варианты сценариев предполагали несколько вариантов её смерти, но в итоге ни один из них так и не был снят, и поэтому Ламберт единственная из персонажей фильма, чья смерть происходит за кадром. Краткий кадр, в котором Чужой просовывает между ногами Ламберт хвост, на самом деле был снят для альтернативного варианта сцены смерти Брэтта — сами ноги в кадре, соответственно, принадлежали не Веронике Картрайт, а Гарри Дин Стэнтону.

Фамилия Ламберт была взята в честь игрока американского футбола Джона Гарольда Ламберта из команды «Питтсбург Стилерз».

Паркер 
Деннис Монро Паркер (, Яфет Котто) — главный инженер корабля «Ностромо», ассистент Брэтта и его лучший друг. Как и его друг, постоянно просит повышения зарплаты за исследование пришельца. Иногда вступает в разногласия с Рипли. После смерти Брэтта и Далласа Паркер прикладывает всё своё мастерство, чтобы уничтожить Чужого. Когда Эш пытается убить Рипли, он спасает женщину, раня Эша в голову, почти отрывая её. Затем, после допроса, Паркер сжигает андроида из огнемёта. Когда Паркер и Ламберт идут за охладителем для воздушной системы, к Ламберт подкрадывается ксеноморф. Паркер пытается помочь ей, но Чужой сбивает его с ног хвостом, а потом прокусывает ему голову выдвижной челюстью. Затем убивает Ламберт.

Паркер родился в Сан-Диего в Калифорнии 4 февраля 2080 года. Досье в «Чужие» показывает, что он получил профессиональную квалификацию в марсианском кампусе Профессионально-технического училища Межзвездной Торговой Комиссии, получив там диплом техника 2-й степени. До того, как попасть на «Носторомо», Паркер служил на корабле «Делейни».

В заметках Ридли Скотта имя Паркера было «J.T. Parker», но в фильме «Чужой» оно никогда не демонстрировалось. Фамилия Паркер была взята в честь бейсболиста Дэвида Джина Паркера из «Питтсбург Пайрэтс».

Рипли 

Эллен Луиза Рипли (, Сигурни Уивер) — главный протагонист всех фильмов про Чужих, уорент-офицер корабля «Ностромо». Перестала доверять Эшу после того, как он пустил на корабль заражённого Кейна. Паркер спасает Рипли, когда её пытается убить Эш. Рипли (вместе с Джонсом, корабельным котом, которого она спасла) — единственная выжившая из всего экипажа после встречи с Чужим.

Эш 

Эш (, Иэн Холм) — научный сотрудник корабля «Ностромо». Он оказывает медицинскую помощь, проводит биологические исследования и отвечает за исследование чужеродной жизни, с которой может столкнуться экипаж. Именно Эш сообщает команде о штрафных санкциях (полное лишение оплаты), если команда проигнорирует неизвестный сигнал. Рипли кажется подозрительным поведение Эша, когда тот нарушает карантин и впускает Кейна, Далласа и Ламберт в то время как лицехват заразил Кейна. Капитан Даллас позже сообщает Рипли, что за пару дней до отлета, научного офицера с которым Даллас летал уже пять раз, заменили Эшем.

После того, как Чужой убил Брэтта и Далласа, Рипли узнает с помощью компьютера корабля «МАТЬ», что Эшу был дан специальный приказ от корпорации «Вэйланд-Ютани» — забрать на Землю чужеродный организм для исследований и анализов. Столкнувшись с Рипли на пути, Эш нападает на неё. Он ранен в голову Паркером, а сила удара почти полностью отрывает ему голову. Именно в тот момент Рипли, Паркер и Ламберт узнают, что Эш — андроид. После того, как Эш рассказывает, что экипажу не выжить и что он хоть и восхищен существом, но все же симпатизирует команде, Паркер сжигает андроида из огнемёта.

В аудиоверсии книги «Чужой: Из теней» Эша озвучивает Рутгер Хауэр.

Чужой 

Внеземной вид (называемый также «Чужой» или официально «Ксеноморф») — основной антагонист всей франшизы. Кейна заражает лицехват, а потом из него рождается Чужой (играет Боладжи Бадеджо), который начинает убивать членов экипажа корабля «Ностромо».

Чужие

Бишоп 341-B 

Бишоп (, Лэнс Хенриксен) — андроид корабля «Сулако». Он предан своим коллегам и особенно Рипли, с которой пытается быть дружелюбной, но сама Рипли (узнав, что он андроид) поначалу воспринимает его в штыки, так как из-за истории с Эшем не доверяет андроидам. Во время первого разговора с Рипли Бишоп пыется убедить её, что, в отличие от Эша, андроиды его серии «соблюдают законы» (то есть, не способны причинить вред человеку). Когда морпехи спускаются на планету, Бишоп управляет бронетранспортёром. Когда морпехи отправляются искать колонистов в атмосферном процессоре, Бишоп остаётся в центре управления, где препарирует одного из Лицехватов. Позже именно он первым замечает, что система охлаждения реактора в процессоре повреждена и грядёт взрыв, и он же лично вызывается проползти по служебному туннелю до спутниковой антенны колонии, чтобы вручную пригнать с «Сулако» другой челнок. Ближе к концу он спасает Рипли, Ньют и капрала Хикса во время взрыва процессора, увозя их на челноке. Однако, после приземления челнока на «Сулако», Бишопа разрывает пополам Королева-Матка, которая прилетела с ними на челноке. Когда Рипли открывает атмосферный шлюз, чтобы выкинуть Чужого в открытый космос, Бишоп спасает Ньют. После этого он помещается в гиперсне с Рипли, Ньют и Хиксом.

Бишоп дружелюбный и спокойный с экипажем. Он любит играть с ножом с остальной командой. В фильме показано, как он кладёт собственную руку на руку Хадсона и начинает стучать ножом между пальцев. Так как он андроид, его рука движется намного быстрее, чем у человека, и его точность также больше (он может играть в эту игру в 5 раз быстрее, чем средний человек и никогда не ударит по пальцу). Однако в игре с рукой Хадсона Бишоп все же ранит себя, чем выдает себя как «синтетика».

Лэнс Хенриксен изначально должен был играть главную роль в предыдущем проекте Кэмерона «Терминатор» про робота-убийцу, так как Кэмерон считал, что у Хенриксена очень подходящая психотическая внешность для этой роли, но в дальнейшем планы поменялись и Хенриксену была отдана второплановая роль полицейского. Но перед этим на пробах Хенриксен носил специальные контактные линзы, чтобы его глаза напоминали искусственные, и их же носил, уже играя Бишопа.   

Считается, что его имя Лэнс Бишоп, поскольку в самом фильме видны инициалы «L. Bishop», а у большинства персонажей инициалы имён начинаются с тех же букв, что и имена актёров, которые их играют.

Ван Лёвен 
Ван Лёвен (, ) — председатель совета директоров корпорации «Вэйланд-Ютани». Выяснял дело Рипли об уничтожении «Ностромо» из-за Чужого. Он отклонил показания Рипли о чужеродном организме и лишил её лицензии для полётов, а также отправил Рипли на психиатрическую экспертизу. От него же Рипли узнаёт о существовании колонии «Надежда Хадли».

Васкес 
Рядовой Джанетт Васкес (, Джанетт Голдстин) — вооружённая, вместе с Дрэйком, смартганом стрелок. Васкес выжила во время боя в улье и помогла перекрыть комплекс от Чужих. Она сражалась вместе с Дрэйком и убила много ксеноморфов во время нападения. Она была обожжена в ногу кислотной кровью чужого, который был застрелен в упор. Горман и Васкес вместе положили руки на гранату, чтобы избежать нападения чужих, и подорвались. В комиксах ограниченной серии «Aliens: Colonial Marines» 1993 года Джанетт Васкес имеет младшую сестру Кармен, тоже морского пехотинца, которая тоже погибает в схватке с Чужими.

Руководство «Alien: The Weyland-Yutani Report» показывает, что Васкес родилась в 2153 году. В заметках Джеймса Кэмерона к сценарию «Чужие» указывалось, что Васкес в детстве состояла в уличных бандах и в конечном итоге совершила убийство, за что попала в тюрьму для несовершеннолетних, где познакомилась с Марком Дрейком. Они подружились и в 2172 году поступили на службу в Космическую Пехоту, чтобы больше не иметь проблем с законом.

Вержбовски 
Рядовой Тревор Вержбовски (, Тревор Стидмен) — пехотинец, получивший травму, когда взорвался мешок с боеприпасами у Фроста, а затем убитый Чужими, но его смерть остаётся за кадром. Вержбовски был вооружён огнемётом. В новеллизации Алана Дина Фостера говорится, что Рипли нравился Вержбовски. Также в новеллизации у Вержбовски гораздо больше реплик, чем в фильме, где большую часть тех же реплик произносят другие персонажи.

Руководство «Alien: The Weyland-Yutani Report» показывает, что Вержбовски родился в 2147 году. В фильме можно увидеть, что он носит на левом безымянном пальце кольцо, которое намекает, что он женат.

Когда Хадсон говорит, что Дитрих и Эйпон всё ещё живы, судя по их биологическим показателям, то он не упоминает Вержбовски, что означает, что Вержбовски был убит сразу же, а не заключён в кокон.

Горман 
Лейтенант Скотт Горман (, Уильям Хоуп) — командир подразделения, участвовавшего в операции на LV-426. Морпехи не очень любят Гормана из-за его неопытности — до этого у него были 38 учебных операций и лишь одна настоящая. Неопытность Гормана в итоге привела к тому, что, когда Чужие стали нападать из засады в Улье, то среди морпехов началась паника и неразбериха. При побеге на БМП после первой атаки чужих, на Гормана упал чемодан, от чего он получил травму головы и потерял сознание. Васкес обвиняет его в смерти Дрэйка, но капрал Хикс сдерживает её.

Много позже, когда Чужие напали на Центр Управления колонии, Васкес была ранена во время попытки побега, и Горман добровольно решил вернуться и помочь, но у его пистолета закончились патроны. Понимая, что они оказались в ловушке, Горман достаёт гранату и подрывает её. На прощание Васкес говорит ему, что он «всегда был придурком».

Имя Гормана в некоторых источниках ошибочно написано как Уильям вследствие ошибочного мнения, поскольку у большинства морпехов в фильме инициалы имён начинаются с тех же букв, что и реальные имена актёров, которые их играют. Однако, в фильме инициал имени Гормана написан, как «S.Gorman». В техническом руководстве «Alien: The Weyland-Yutani Repor» его имя написано как «Scott Gorman» и там же сказано, что он родился в 2142 году.

В отвергнутом сценарии Уильяма Гибсона к «Чужому 3» один из персонажей проходил мимо личных вещей Гормана, среди которых была фотография его подруги или жены.

Дитрих 
Капрал Синтия Дитрих (, Синтия Дэйл Скотт) — санитар взвода, которая провела обследование Ньют после того как её нашли. Дитрих позже стала первой жертвой Чужого, когда морская пехота вошла в заброшенную станцию. Когда Чужой схватил её, она в панике использовала свой огнемёт, убив Фроста и воспламенив мешок с боеприпасами. Позже в броневике морпехи замечают биопоказания её организма, но Рипли говорит, что Чужие из неё уже сделали кокон.

Руководство «Alien: The Weyland-Yutani Report» показывает, что Дитрих родилась в 2154 году. В черновом наброске сценария Джеймса Кэмерона Дитрих переживала атаку в Улье и штурм центра управления колония, и погибала лишь ближе к концу фильма перед побегом с планеты.

Синтия Дэйл Скотт изначально пробовалась на роль Васкес, а затем была почти утверждена на роль Ферро.

Дрэйк 
Рядовой Марк Дрэйк (, Марк Ролстон) — стрелок из смартгана, партнёр Васкес. Когда Дрэйк отстреливался от Чужих, Васкес выстрелила в одного из них, который хотел атаковать Дрэйка, из-за этого Дрэйк был обожжён кислотной кровью ксеноморфа, а затем он погиб.

Руководство «Alien: The Weyland-Yutani Report» показывает, что Дрэйк родился в 2145 году.

Дрэйк кратко появляется в комиксе Марка Верхейдена «Aliens: Outbreak» (который изначально создавался, как каноничный спин-офф к «Чужой 3») — Хиксу снится ночной кошмар, где он видит труп Дрэйка с дырой от грудолома.

Марк Ролстон был одним из немногих членов актёрского состава, который был американцем, но на момент съёмок уже долгое время жил в Англии.

Картер Бёрк 
Картер Дж. Бёрк (, Пол Райзер) — второстепенный антагонист фильма (род. в 2150 году), менеджер корпорации «Вэйланд-Ютани» и первый, кто подружился с Рипли на станции «Гэйтуэй», когда она проснулась от долгого гиперсна (его визитная карточка гласит, что он директор спецпроектов «Вэйланд-Ютани»). Позже он рассказывает, что Рипли была заморожена на 57 лет (в режиссёрской версии Бёрк сообщает Рипли о том, что её дочь умерла в возрасте 66 лет и даёт ей фотографию). Он утешает Рипли и в результате добивается её доверия. После потери контакта с колонией на LV-426, Картер Бёрк уговаривает Рипли присоединиться к военной экспедиции в качестве советника, в обмен на его помощь в возвращении ей лётной лицензии. Рипли соглашается лишь после того, как Бёрк обещает ей, что они летят, чтобы уничтожить Чужих, а не для того, чтобы изучать их. Он сопровождает отряд корабля «Сулако».

После того как военные прилетели в колонию, Рипли обнаруживает скрытые мотивы Бёрка. Она узнаёт от Бишопа, что Бёрк приказал ему сохранить все чужеродные образцы для последующей транспортировки в лаборатории компании, а также она обнаруживает, что Бёрк сознательно послал колонистов исследовать «Дереликт», где экипаж «Ностромо» впервые столкнулся с Чужим.

Рипли противостоит Бёрку, понимая его намерение разбогатеть, используя потенциал Чужого для научных исследований и биологического оружия. Бёрк сбегает после неудачной попытки заразить Рипли и Ньют, однако сам оказывается атакован Чужим. Его дальнейшая судьба раскрывается в вырезанной сцене: Рипли находит кокон с Бёрком, который просит помочь ему, потому что чувствует внутри себя Грудолома, и она даёт ему гранату для самоуничтожения.

Изначально Бёрка в сценарии не было: часть его диалогов (когда он уговаривает Рипли полететь с ними) принадлежала доктору О’Нилу, психиатру Рипли, который был затем исключён из сценария.

Кроу 
Рядовой Тим Кроу (, Тип Типпинг) — один из первых морских пехотинцев, погибших при нападении Чужих в улье. Он погибает, когда взрываются боеприпасы Фроста, которые он нёс, и Кроу был отброшен в стену, от чего сломал себе шею. У Кроу очень маленькое экранное время и он произносит всего одну фразу в диалоге.

Родился в 2151 году. В новеллизации Фостера Кроу утаскивает Чужой — в фильме в этом эпизоде вместо него присутствует Эйпон.

Тип Типпинг, до того как начать сниматься, служил в британском авиадесанте, чьи члены консультировали съёмочную группу. Кроу стал его единственной заметной ролью, Типпинг погиб от несчастного случая в 1993 году.

Хотя инициалы имени Кроу должны были расшифровываться как Тип Кроу, руководство «Alien: The Weyland-Yutani Report» показывает, что его имя Тим Кроу. Тим было реальным именем Типпинга.

Расс Джордан 
Расс Джордан (, ) — отец Ньют, один из «авантюристов», которых операционный менеджер Эл Симпсон посылает исследовать заброшенный корабль. Расс Джордан и его жена отправились к «Дереликту» исследовать его и нашли много яиц Чужих, а потом Раcса Джордана атакует лицехват. Он является вторым известным человеком, которому лицехват имплантировал эмбрион Чужого, после Кейна, члена экипажа корабля «Ностромо». Он появляется только в специальной версии издания фильма.

Комикс «Aliens: Newt’s Tale» показывает, что Грудолом убил его в медотсеке колонии.

Расс появлялся в воспоминаниях его дочери Ньют в задумывавшихся как спин-офф к «Чужой 3» серии комиксов Марка Верхейдена, но когда все планы на развитие этого канона были свёрнуты, то в последующих переизданиях и основанной на этой серии книгах Стива Перри его сделали персонажем с другой историей, хотя и с прежним именем.

Ребекка «Ньют» Джордан 
Ребекка «Ньют» Джордан (, Кэрри Хенн) — единственная выжившая среди колонистов LV-426. Она жила в воздуховодах и была найдена военными с помощью детектора движения. Несмотря на перенесённый шок, Ньют довольно быстро подружилась с морпехами и особенно с Рипли (расширенная версия фильма показывает, что Рипли проводила некое тождество между Ньют и её умершей дочерью). По сценарию Ньют было шесть лет, но сыгравшей её Кэрри Хенн было девять (в новеллизации Алана Дина Фостера пояснялось, что дети в «Надежде Хадли» вырастали гораздо сильнее своих сверстников на Земле и поэтому выглядели старше своего возраста).

Хотя она пережила события на Ахероне, её камера гиперсна позже была сломана из-за кислотной крови лицехвата, который прибыл на «Сулако». Из-за кислоты произошло возгорание в криогенном отсеке, и спасательную шлюпку с «Сулако» выбросило в океан на «Фиорине „ярость“ 161», исправительно-трудовую колонию класса C. Криокамеру Ньют затопило и она умерла во сне. Рипли тяжело переживает её смерть и у неё появляются подозрения, что девочка могла быть заражена Чужим. Она настаивает на вскрытии её тела, которое ничего не обнаруживает и поэтому через некоторое время тела Ньют и Хикса кремируют в плавильном цеху.

В видеоигре «Aliens: Colonial Marines» в DLC «Прерванный стазис» можно услышать аудиосообщение, записанное Ньют и адресованное Хиксу с пожеланиями выздоровления.

Ньют является одним из второстепенных персонажей книги «Чужой: Река боли» () Кристофера Голдена, согласно которой она была первым ребёнком, родившемся (15 марта 2173 года) в «Надежде Хадли» (то есть, её брат Тим и другие дети старшего возраста родились на Земле или в других колониях).

Комикс «Aliens: Newt’s Tale» расширяет историю Ньют и показывает, что она спаслась, потому что её мать в последний момент запихнула её и Тима в воздуховод, но на неё набросился Чужой. Тим тогда выстрелил в него из пистолета, но попал под кислоту, а Ньют сумела убежать. Комикс также показывает, что она видела, как Грудолом убил её отца.
 
Ньют была одним из главных героев в серии комиксов Марка Верхейдена, Майка Ричардсона и Джона Аркуди («Чужие: Вспышка», «Чужие: Кошмар Убежища», «Чужие: Женская Война», «Чужие: Геноцид»), которые задумывались, как спин-офф к «Чужой 3», но когда все планы на развитие этого канона были свёрнуты (так как Ньют погибает в начале третьего фильма), то в последующих переизданиях и основанной на этой серии книгах Стива Перри её переименовали в Билли.

Спанкмайер 
Лейтенант Дэниел Спанкмайер (, Дэниэл Кэш) — офицер космического флота. Родился в 2152 году. Первый пилот шаттлов на «Сулако». Он был убит Чужим, пробравшимся на челнок (смерть происходит за кадром).

Дэниэл Кэш изначально пробовался на роль Хадсона. Хотя инициалы Спанкмайера показаны, как «D. Spunkmeyer» и имя Дэниел позже подтвердило руководство «Alien: The Weyland-Yutani Report», в сценарии его имя было Хэй. Когда Спанкмайер произносит свою последнюю реплику (пытаясь привлечь внимание Ферро к тому, что он нашёл слизь Чужого), эта реплика при монтаже была озвучена неизвестным актёром — Дэниэл Кэш был занят игрой в театре и не смог её озвучить.

Тимми Джордан 
Тимми Джордан (, Кристофер Хенн) — брат Ньют. Сидел в тракторе с маленькой сестрой, когда родители пошли исследовать заброшенный корабль. Хоть Ньют говорит, что Тим является единственным человеком, который называет её настоящим именем, Ребекка, сам Тим в фильме называет её только Ньют. Тим погиб, когда Чужие захватили колонию «Надежда Хадли». Он появляется только в специальной версии издания фильма.

В черновом варианте сценария роль Тима была шире — по ранней задумке Джеймса Кэмерона небольшой группе колонистов (в их числе были Тим с Ньют и их матерью) «Надежды Хадли» всё же удалось продержаться до прибытия морпехов с «Сулако».

Комикс «Aliens: Newt’s Tale» показывает, что Тим погиб, когда выстрелили в Чужого, напавшего на его мать и на него брызнула кислота.

Кристофер Хенн, который сыграл Тима, был реальным братом Кэрри Хенн, сыгравшей Ньют.

Тим появлялся в воспоминаниях Ньют в задумывавшихся как спин-офф к «Чужой 3» серии комиксов Марка Верхейдена, но когда все планы на развитие этого канона были свёрнуты, то в последующих переизданиях и основанной на этой серии книгах Стива Перри его сделали персонажем по имени Вик с другой историей.

Ферро 
Капрал Колетт Ферро (, ) — второй пилот космического флота. Родилась в 2140 году. Когда десантники высадились у «Надежды Хадли», Ферро отвела шаттл на взлетно-посадочную площадку неподалёку. После неудачной вылазки морпехов в улей чужих Ферро и Спанкмайер летят, чтобы их эвакуировать. На подлёте обнаруживается, что в челнок за это время проник Чужой, который убивает обоих пилотов, из-за чего челнок теряет управление и падает.

В раннем варианте сценария Ферро имела звание сержанта и поэтому была выше по званию всех остальных десантников, кроме Эйпона и Гормана.

Фрост 
Рядовой Рикко Фрост (, Рикко Росс) — солдат с «Сулако», на протяжении всего фильма демонстрировался как шутник. Родился в 2153 году. Фрост являлся водителем БТР. Он дружил со многими морпехами, в том числе с Хиксом и Хадсоном. Во время исследования Фросту было дано задание нести боеприпасы взвода, когда они шли под ядерным реактором. Он был убит, когда на капрала Дитрих нападает Чужой и та использует огнемёт, из-за чего волна огня задевает Фроста и он падает на нижние уровни станции. Фрост был вооружен огнемётом, который он оставил сержанту Эйпону незадолго до своей смерти.

Изначально Фроста не было в сценарии. Рикко Росс пробовался на роль Хикса, после чего ему предложили роль Дрэйка, но он отклонил предложение ради участия в фильме «Цельнометаллическая оболочка» Стэнли Кубрика. Однако Кэмерон так впечатлился его прослушиванием, что специально ради него написал роль Фроста и в итоге уговорил сняться.

Хадсон 
Рядовой Уилльям Хадсон (, Билл Пэкстон) — шутник и компьютерный эксперт. «Alien: The Weyland-Yutani Report» показывает, что он родился 17 мая 2149 года. Выглядит высокомерным и самоуверенным бойцом, но вскоре вся его стойкость треснула под большим количеством стресса, когда большая часть команды погибла во время атаки Чужих. Позже, он взял себя в руки и успокоился. Как Васкес, рядовой Хадсон храбро сражался в помещении, где Рипли и остальные из немногих оставшихся морских пехотинцев сделали свою последнюю ставку. В последнюю минуту, когда Хадсон прикрывал отход Рипли, Ньют и остаток своих товарищей, Чужой выломал решётку из пола и утаскивает его вниз. В игре «Aliens: Colonial Marines» игрок находит его труп в коконе с разорванной грудной клеткой в подвалах «Надежды Хадли».

В раннем варианте сценария и в новеллизации Фостера Хадсон носит звание капрала. Так же в новеллизации Хикс выстреливает в дыру, куда Чужой утащил Хадсона, в надежде, что это убьёт его, но остаётся неизвестным, убило ли это его.

Хикс 
Капрал Дуэйн Хикс (, Майкл Бин) — один из морских пехотинцев, который принял командование, когда сержант Эйпон был захвачен Чужими.

Позже он был обожжён кислотой ксеноморфа, когда выстрелил в него с небольшого расстояния. Хикс чувствует себя некомфортно в роли лидера команды, но его интеллект более вдумчив, чем у других членов команды. Искренний и беспристрастный он открыт для любых предложений, в том числе для уничтожения Чужих. Во время первого нападения Чужих показаны взаимное уважение и привязанность к Рипли (это видно по тому, как Хикс демонстрирует импульсную винтовку). Хикс является одним из четырёх оставшихся в живых после миссии на Ахеронте.

По сценарию «Чужого 3» Хикс погиб, когда во время аварийной посадки на «Фиорине „ярость“ 161», ещё будучи в гиперсне, его тело пронзает опорная балка. Позже его и Ньют кремируют в плавильном цеху. Но по сюжету компьютерной игры «Aliens: Colonial Marines» Хикс (его роль озвучивает всё тот же Бин) остаётся жив, так как корабль «Сулако» на обратном пути домой был похищен наёмниками, работающими в «Вэйланд-Ютани». Вследствие череды событий его место в криокамере занимает другой человек и тот погибает на Фиорине. Хикс позже освобождён силами Колониальной Пехоты.

Хотя в расширенной версии фильма Хикс говорит Рипли, что его зовут Дуэйн, в списке экипажа, который показан в сцене пробуждения пехотинцев, его имя значится, как «J. Hicks». Это технический ляп, вызванный тем, что почти у всех пехотинцев инициалы имён начинаются с тех же букв, что и реальные имена игравших их актёров, в то время как Хикса изначально играл актёр Джеймс Ремар, который был снят с роли в самом начале съёмок, когда его арестовали за хранение наркотиков. В сцене, где морпехи входят в улей, в некоторых кадрах снятого со спины Хикса во время съёмки изображал Ремар — когда Майкл Бин был введён в проект, то декорация входа в улей была уже разобрана и сцену невозможно было переснять. 

В черновике сценария Хикс имел звание младшего капрала и был в подчинении у Васкес и Хадсона (они в черновике оба были капралами).

Эйпон 
Сержант Эл Эйпон (, Эл Мэттьюз) — командир взвода морской пехоты, прилетевшей на LV-426 для уничтожения ксеноморфов. Эйпона гораздо более любили и уважали, чем лейтенанта Гормана. Во время первого вторжения в атмосферный процессор, выполнил приказ Гормана не использовать импульсные винтовки, смартганы и боеприпасы. Вскоре после нахождения ещё живой колонистки, из груди которой только что вырвался грудолом, Эйпон выхватил огнемёт Фроста и сжёг грудолома. Тогда Чужие вышли из засады и стали атаковать солдат. При попытке связаться с отрядом Эйпона схватил Чужой. Важность Эйпона показана в этой сцене, когда отряд теряет единство после этого захвата, и Горман замирает. 

Позже в броневике морпехи замечают биопоказания его и Дитрих организмов, но Рипли говорит, что Чужие из них уже сделали коконы (в новеллизации вместо него упомянут Кроу, в комиксе «Aliens: Newt’s Tale» — Вержбовски) — таким образом можно предположить, что он погиб либо когда из него вырвался Чужой, либо когда взорвался атмосферный процессор.

Эл Мэттьюз, до того как стать актёром, был реальным пехотинцем и воевал во Вьетнаме, поэтому образ Эйпона он во многом позаимствовал с самого же себя.

Энни Джордан 
Энн Джордан (, Холли де Йонг) — мать Ньют и Тима. Она сопровождала своего мужа во время исследования корабля «Дереликт», и, предположительно, они нашли поле из яиц ксеноморфов. Позже она тащит тело мужа (которого атаковал лицехват) обратно к трактору семьи и по радио сообщает о случившемся колонии. Энн погибла, когда Чужие захватили колонию «Надежда Хадли». Она появляется только в специальной версии издания фильма.

В видеоигре «Aliens: Colonial Marines» можно услышать аудиосообщение, записанное Энн, найденное в развалинах колонии «Надежды Хадли». Оно адресовано её матери и Энн сообщает, что хочет улететь с планеты, но у них не хватает денег. Сообщение было записано как раз перед тем, как она отправилась в медблок, чтобы проведать мужа, который как раз пришёл в себя после нападения Лицехвата.

Комикс «Aliens: Newt’s Tale» показывает, что Энн в самый критический момент (когда Чужие прорвали последнюю оборону) решилась убить своих детей и направила на Тима пистолет, но была остановлена Ньют. В последний момент Энн успела запихнуть детей в воздуховод, но на неё набросился Чужой.
 
Согласно книге «Чужой: Река боли», её девичья фамилия была Ридли.

Чужой 3

Артур 
Артур Уолкинстик (YY73840) (, Деобия Опарей) — один из заключённых. Он присутствует, когда Эндрюс даёт вторую сводку новостей в столовой, и заключённые впервые встречаются с Чужим. Также Артур появляется, когда заключённые решают кто будет ответственный после смерти Эндрюса. В то время как заключённые готовят ловушку для Чужого, Артур и Трой проверяют фонарики. В прокатной версии Артур после взрыва и пожара исчезает из сюжета и подразумевается, что он погиб в огне. В расширенной версии он переживает пожар и берёт на себя роль часового для охраны бункера и позже подвергается нападению невменяемого Голика, который перерезает ему горло бритвой. Когда в расширенной версии другие заключённые находят его тело и Диллон склоняется над ним, то кадр с последним присутствует в прокатной версии, когда заключённые собирают тела погибших при пожаре, что предполагает, что тем погибшим заключённым в прокатной версии был Артур.   

Согласно книге «Чужие: Доклад "Вейланд-Ютани"», Артур отбывал на Фиорине пожизненный срок — он был наркодиллером, совершившим несколько убийств,  

Артур является единственным персонажем фильма, которого убивает другой заключённый, и одним из нескольких заключённых тюрьмы, которые говорят с африканским акцентом.

Бишоп 
Андроид, повреждённый в финале предыдущего фильма (у него была оторвана нижняя от пояса часть туловища). Из-за катастрофической посадки аварийного шаттла был полностью выведен из строя и заключённые выбросили его на местную свалку. Позже Рипли находит его останки и ей удаётся частично восстановить функции его речи и памяти. Бишоп рассказывает, что лицехват был на борту «Сулако», и что пожар стал причиной выброса всех пассажиров. Затем он просит Рипли отключить его навсегда, говоря: «От меня осталась только половина, я не могу быть ДЛЯ ТЕБЯ прежним. Лучше мне быть никем». Рипли выполняет его просьбу.

Боггс 
Эдвард Боггс (YY04020) (, ) — заключённый, который отправился сопровождать Голика и Рэйнса во время миссии через туннели тюремного комплекса на Фиорине. Они зажигают факелы и видят, что свечи гаснут от порыва какого-то выдува. Озадаченный Рэйнс идёт к ним, чтобы зажечь их снова, но не возвращается. Боггс и Голик идут к нему, услышав его крики, чтобы посмотреть, что там случилось, но они приходят слишком поздно. Они находят окровавленное тело Рэйнса, потом Боггс поднимает голову к потолку, и Чужой кусает его в голову. Его кровь застилает лицо Голика, и тот, крича от ужаса, бежит по коридору.

Согласно книге «Чужие: Доклад "Вейланд-Ютани"», Боггс отбывал на Фиорине пожизненный срок за похищение, преступное нападение и изнасилование. 

Боггс хотя и является темнокожим, но в то же время является одним из немногих заключённых тюрьмы, которые говорят с американским акцентом.

Голик 
Уолтер Голик (YY92740) (, Пол Макганн) — был признан виновным в 32 убийствах с расчленением и 13 поджогах, поэтому возможно был самым опасным заключённым тюрьмы. Утверждал, что многие его жертвы сами просили, что он их убил. Он изгой в тюрьме, хотя считает Морса своим другом. Другие не любят его, полагая, что он сумасшедший и непредсказуемый. Согласно книге «Чужие: Доклад "Вейланд-Ютани"», Голик родился в 2145 году и до перевода на Фиорину находился в тюрьме строго режима Хейверхилл.

После убийства Чужим Боггса и Рэйнса Голик сходит с ума и его заточают в лазарет, запихнув в смирительную рубашку. Совершенно впав в невменяемое состояние Голик начинает восхищаться Чужим. 

В театральной версии Голик исчезает из сюжета после того, как Чужой убил Клеменса. В расширенной версии Голик просит Морса отпустить его из лазарета узнав, что Чужого заманили в ловушку. Затем он оглушает Морса огнетушителем и идёт в бункер, где находится Чужой. Заключённый Артур был оставлен охранять дверь, и Голик просит его, чтобы он дал посмотреть на монстра, но тот ему отказывает. Голик затем берёт бритву и перерезает Артуру горло, открывает дверь и даёт Чужому убить себя. Голик считает Чужого святым существом и даже разговаривает с ним, как он думает, через телепатию.

В раннем варианте сценария Чужой не убивал Голика. Позже Уильям, Эрик и два других заключённых (одного звали Кристофер, второй был безымянным, оба были позже вычеркнуты из сюжета) решали спрятаться от Чужого за пределами тюрьмы и встречаются на скотобойне, чтобы обсудить их побег, но Голик убивает там всех четверых. Позже он демонстрирует их тела Майклу Бишопу и его команде. В финале Голик присутствовал вместе со всеми в плавильном цеху и набрасывался на Майкла Бишопа с топором, когда понимал, что они хотят заполучить Чужого, за что был расстрелян морпехами — эта сюжетная линия в конечном итоге отошла к Эрону.

В русском переводе книги «Чужие: Доклад "Вейланд-Ютани"» его фамилия почему-то была транслитирована как Голич.

Грегор 
Питер Грегор (YY79077) (, ) — один из заключённых, которые помогали Джуниору в попытке изнасиловать Рипли на свалке. Когда Диллон приходит на помощь Рипли и нападает на Джуниора, очевидно, что Грегор также был жестоко избит. В расширенной версии показано, что он получил ожоги при возгорании, что объясняет наличие белой перевязки у него на голове, которую он носит во второй половине фильма. После неудачной попытки заманить Чужого в ловушку, Грегор присоединяется к остальной части заключённых и использует себя в качестве приманки, чтобы заманить Чужого. Когда он бежит по коридору, то случайно сталкивается с Морсом, и оба падают на пол. Они оба встают и, предполагая, что один из них Чужой, пытаются атаковать друг друга, прежде чем признавать друг друга. Они начинают смеяться и дурачится, как в этот момент Грегора убивает ксеноморф.

Согласно книге «Чужие: Доклад "Вейланд-Ютани"», Грегор отбывал на Фиорине пожизненный срок за изнасилование и растление.

Джуд 
Алан Джуд (YY739409) (, Винченцо Николи) — заключённый, который в фильме очень часто выступает в роли уборщика. Когда заключённые объединяются, чтобы заманить Чужого в свинец, Джуд использует ножницы в качестве оружия против Чужого. В одной из сцен Морс делает выговор Джуду за то, что он неправильно держит ножницы (то есть лезвием вперёд). Поскольку всё больше и больше заключённых убиваются Чужим, Джуд в конечном итоге преследуется им в конце коридора, где Диллон ждёт его. Диллон говорит Джуду бежать быстрее, но Чужой быстро догоняет его и убивает буквально за секунду до того, как Джуд смог бы успеть выбежать из коридора и быть отрезанным от Чужого.

Согласно книге «Чужие: Доклад "Вейланд-Ютани"», Джуд отбывал на Фиорине пожизненный срок, будучи обвинённым за убийство первой степени без оружия. Он один из немногих заключённых, говорящих с итальянским акцентом.

Джуниор 
Тэд «Джуниор» Гиллас (YY02848) (, Холт Маккэллани) — молодой и молчаливый заключённый, приговорённый за сексуальные преступления (сексуальное насилие при отягчающих обстоятельствах, нападение с применением огнестрельного оружия, изнасилование и убийство). Он легко узнаваем по капелевидной татуировке ниже правого глаза и он часто носит сварочные очки. Он возглавил группу заключённых, которые пытались изнасиловать Рипли на свалке, за что был избит Диллоном.

В театральной версии Джуниор, предположительно, погибает во время пожара, так как после этой сцены в кадре больше не появляется. В расширенной версии он остаётся жив и помогает Рипли спасти Грегора. Затем Джуниор, после кратковременного взгляда на Рипли, которая пытается отвлечь Чужого, решает пожертвовать собой и достичь искупление за попытку изнасилования. Джуниор заманивает Чужого в бункер и дверь за ними закрывается.

Диллон 
Леонард Диллон (YY82013) (, Чарльз Даттон) — религиозный проповедник тюрьмы и действует как священнослужитель к заключённым. Он пытается сохранить мир среди населения тюрьмы, пытаясь успокоить Боггса и Рэйнса, опасаясь за Голика, также он жестоко избивал заключённых, пытавшихся изнасиловать Рипли.

Диллон является одним из немногих заключенных, которые оказались дружелюбными к Рипли после её прибытия. Во время похорон Хикса и Ньют он читает поминальную молитву. Позже он отчитывает Боггса и Рэйнса за их крайне негативное мнение о Голике, которое они показывают открыто. Когда заключённые пытаются изнасиловать Рипли, Диллон вмешивается и бьёт их жестоко ломом. После того, как Чужой убивает Эндрюса, Диллон приводит всех в молитве, заявив, что пришёл апокалипсис. После попытки заманить Чужого в бункер, он приводит выживших к проповеди, которая действует как ода заключённым, которые скончались для их победы.

После того, как Голик убегает и освобождает Чужого из ловушки (в расширенной версии фильма), Диллон показывает страстный гнев по отношению к Эрону и Морсу, которые уже отчаялись. Он говорит Морсу, чтобы тот собрал вместе всех оставшихся в живых, чтобы они могли разработать новый план. Когда Рипли просит Диллона убить её и пришельца внутри неё, он отказывается делать это, но обещает позаботится о ней «быстро, легко и без боли», но только тогда, когда они убьют Чужого. Рипли объясняет ему, что если Чужой родится, то будет уничтожено всё человечество, на что Диллон отвечает равнодушно, заявив, что на Фиорине заключённые имеют (или имели) свой отдельный мир, а мир за пределами планеты их не волнует. Вскоре после этого Диллон собирает заключённых вместе, чтобы заманить Чужого в литейную форму и убить его расплавленным свинцом. Данный план быстро разваливается, и Диллон вынужден импровизировать, ведя Чужого по лабиринтам и коридорам до литейной формы. После того как поршень включается, он отвлекает зверя, чтобы не дать ему убежать из чана. Когда Рипли напоминает ему об их договоре, что Диллон убьёт её, он отвечает только «Бог позаботится о тебе». Диллон в конце концов убит, сражаясь с Чужим в литейной форме, надеясь задержать его как можно дольше для того, чтобы Рипли успела вылить свинец.

Согласно книге «Чужие: Доклад "Вейланд-Ютани"», Диллон родился в 2138 году и получил на Фиорине пожизненный срок, будучи обвинённым по двум пунктам в изнасиловании и предумышленном убийстве женщин. Диллон является одним из немногих заключённых тюрьмы, которые говорят с американским акцентом.

В одном из уже поздних  вариантов сценария Диллона звали Малкольмом и его смерть имела другой вариант: он успевал выбраться из чана до того, как туда вываливали свинец, после чего Рипли просит его исполнить их уговор и убить её, но Малкольм отказывается, а затем из свинца выпрыгивал Чужой и утаскивал Малкольма обратно в свинец. Такой вариант смерти Диллона использовался в комикс-адаптации и новеллизации.

Дэвид 
Дэвид Постлетуэйт (YY54017) (, Пит Постлетуэйт) — старший из заключённых и более образованнее их, он знал об опасных веществах, хранящихся на свалке токсичных отходов. Он также объясняет Рипли, почему они называют Эрона «85». Он был убит Чужим во время «приманки и погони», когда они хотели заманить Чужого в плавильню. Ему удалось закрыть дверь перед ним и существом, но позже Чужой находит обходной путь.

Согласно книге «Чужие: Доклад "Вейланд-Ютани"», Дэвид отбывал на Фиорине 20-летний срок за изнасилование.

Кевин 
Кевин Додд (YY37936) (, Фил Дэвис) — является очень нервным заключённым. Он впервые появляется как заключённый, который сопровождает Клеменса и Рипли в морг и с непониманием наблюдает, как Рипли исследует тело Ньют. Позже они с Дэвидом обсуждают это, а затем становятся свидетелями убийства Эндрюса. Позже Кевин является одним из заключённых, выступающих в качестве приманки, чтобы привести Чужого к печи. Затем он закрывает за собой дверь, тем самым не давая Чужому поймать себя, и предупреждает всех заключённых о том, что «эта штука очень злится». Когда Чужой в конце концов находит его он тянет его в потолок, Диллон приходит туда и тянет Кевина обратно вниз. Диллон и Рипли тащат его к печи, но Кевин начинает истекать кровью. После того как он умирает, Рипли предлагает бросить его тело, но Чужой быстро возвращается и утаскивает тело.

Согласно книге «Чужие: Доклад "Вейланд-Ютани"», Кевин отбывал на Фиорине пожизненный срок за изнасилование. Новеллизация упоминает, что в молодости он был спортсменом-любителем.

Клеменс 
Джонатан Клеменс (F8878) (, Чарльз Дэнс) — врач на Фиорине и единственный тамошний заключённый, который на момент действия фильма уже отбыл свой срок, но остался в штате тюрьмы. Родился в 2128 году. Учился в медицинской школе, где был очень одарённым студентом и демонстрировал хорошие навыки в области рекомбинантной синтетической химии. В конечном итоге он получил диплом, будучи в числе 5% самых лучших студентов на его курсе, хотя уже тогда страдал зависимостью от морфия. Однажды он отработал 36-часовую смену, после чего для расслабления напился, но тут на топливном заводе взорвался котёл и в госпиталь, где работал Клеменс, привезли 30 раненных. Будучи не совсем протрезвевшим Клеменс прописал им неправильную дозу анальгетика, и из-за этого погибло 11 человек. Он был приговорён к семи годам лишения свободы и был отправлен на Фиорину, но, отсидев срок, предпочёл остаться (хотя после выпуска его лицензия 3-C была восстановлена, Клеменс, видимо, понимал, что нигде не сможет найти работу доктора). За время заключения он избавился от зависимости морфия.

Когда спасательная капсула Рипли падает в море, Клеменс находит её и приносит в медпункт. Он даже начинает заводить личные отношения с ней, что раздражает Эндрюса. Клеменс также проводит вскрытие Ньют. Он знает, что Рипли что-то скрывает от него, и поэтому, чтобы показать, что он не будет ей врать, он рассказывает ей почему у него штрих-код на затылке. Когда Клеменс вводит Рипли сыворотку, Чужой спускается к нему и нападает через занавески. После непродолжительной борьбы Чужой кусает Клеменса выдвижной челюстью в его череп. Рипли и психически неуравновешенный Голик являются единственными свидетелями.

Бишоп II 
Майкл Бишоп (в игре Aliens: Colonial Marines Майкл Вэйланд) (, Лэнс Хенриксен) — создатель серии андроидов модели «Бишоп», учёный корпорации «Вэйланд-Ютани». 

Согласно книге «Чужие: Доклад "Вейланд-Ютани"», родился в Нью-Йорке в 2127 году. Придя в «Вэйланд-Ютани» он начал там работать в качестве разработчика синтетических компонентов и в конечном итоге разработал целую серию андроидов, названных Бишопами, которым придал свой облик. После смерти Эллен Рипли его карьера пошла под откос. Майкл умер в 2194 году от осложнений, вызванных хирургическим вмешательством. 

Рипли встречает его в печи и решает, что это ещё один андроид, присланный компанией, той же модели, что и Бишоп, но Майкл рассказывает, кто он на самом деле. Также он говорит, что прибывшая с ним бригада врачей поможет Рипли извлечь королеву-матку, чтобы уничтожить её. Рипли считает, что он лжёт и отступает к печи. Майкл говорит ей, что это прекрасный экземпляр, и что Рипли должна отдать его. Она жертвует собой, прыгнув в печь и отчаявшись. Перед этим охранник тюрьмы Эрон, поняв, что Рипли говорила правду, нападет на Майкла, ударив его большим металлическим стержнем, почти отрывая его ухо, и показано, что у Майкла течёт настоящая кровь. Вопрос о том, был Майкл Бишоп андроидом, человеком или усовершенствованным андроидом, у которого внутренняя жидкость окрашена под кровь, остался открытым как в среде фанатов, так и среди актёров фильма — сам Лэнс Хенриксен придерживался версии, что Майкл мог быть именно усовершенствованным андроидом.

В раннем варианте сценария Майкл Бишоп был в финале убит Голиком, который зарубал его топором и был затем расстрелян — эта сюжетная линия позже в менее кровавом варианте отошла к Эрону.

Майкл Бишоп является антагонистом Aliens: Colonial Marines, которая намекает, что в самом фильме он был именно человеком, а сам Майкл в игре озвучен всё тем же Хенриксоном. Сам Хенриксен в итоге по частоте появления в фильмах и играх про Чужих обошёл Сигурни Уивер. Помимо Бишопа и Майкла Бишопа он сыграл Чарльза Бишопа Вэйланда в фильме «Чужой против Хищника» и озвучивал Карла Бишопа Вэйланда в игре «Aliens versus Predator».

Винсент 
Марк Винсент (YY27370) () — заключённый, который был убит Чужим перед тем, как его заметил Дэвид и с этого начинается финальная схватка. 

Винсент очень спорный персонаж, так как совершенно не ясно кем именно он был из заключённых — поскольку Дэвид находит его в виде трупа, то лицо Винсента не показано, а само его имя известно только из специального издания и из новеллизации. Раннее в фильме показаны несколько заключённых, которых так и не обозначают по именам, но в сценарии один из них обозначен именно как Винсент. Однако в двух предшествующих сценах (сцена из расширенной версии, где Диллон просит заключённых собраться в главном зале, и сцена, где герои обсуждают план загона Чужого в свинец) показаны следующие, выжившие после пожара, персонажи: Эрон, Трой, Грегор, Дэвид, Эрик, Уильям, Джуд, Кевин, Морзе, Рипли и Диллон, но не показано никаких других заключённых, чьи имена до сих пор не были раскрыты зрителю. То, что Дэвид нашёл Винсента, потому что прямо перед этим услышал его крик, исключает вероятность того, что Винсент не был показан в этих сценах, потому что всё это время околачивался в отдалении от остальных.

В расширенной версии в одной из последующих сцен Дэвид находит у стены непоказанный на камеру труп и говорит, что, возможно, это Винсент.

Поскольку Винсент, фактически, не имеет актёра, который его играет, то в книге «Чужие: Доклад "Вейланд-Ютани"» он единственный из заключённых, указанных по имени, но не имеющий фотографии.

Мёрфи 
Томас Мёрфи (YY38503) (, ) — самый молодой заключённый Фиорины. Он провёл большую часть своей молодости в бегах от закона. В расширенной версии есть разговор между Фрэнком и Мёрфи, где выясняется, что Мёрфи был приговорён за сексуальные преступления, но, согласно книге «Чужие: Доклад "Вейланд-Ютани"», Мёрфи отбывает на Фиорине пожизненный срок за угон космического корабля и гибель четырёх человек. 

Роль Мёрфи несколько разнится в театральной и расширенной версиях. В театральной версии он имеет собаку по кличке Спайк и впервые показан в сцене, где он приходит со Спайком на берег для поиска выживших после крушения спасательного челнока «Сулако». Позже он оплакивает Спайка после того, как из собаки родился Чужой (хотя Мёрфи думает, что собака была убита кем-то из заключённых). Потом Мёрфи чистит вентиляцию тюрьмы. Он находит шкурку Чужого и слышит звуки, доносящиеся из отверстия в стене, и идёт смотреть что там, полагая, что это Спайк. Вскоре он понимает, что это не его любимый пёс, а только что родившийся ксеноморф. Прежде чем Мёрфи успеет вытянуть обратно из отверстия голову, монстр плюёт ему в лицо кислотой. Он откатывается назад и, крича от боли, случайно попадает под лопасти вентилятора, который разрывает его на куски. 

В расширенной версии роль Мёрфи, как это ни странно, значительно короче, так как в этой версии Чужой рождается из быка и все кадры со Спайком вырезаны. Здесь Мёрфи впервые заметен в сцене, где он и Фрэнк подвешивает на скотобойне того самого быка, из которого позже вылезет Чужой. 

Песня, которую поёт Мёрфи во время чистки вентиляции — «In the Year 2525» дуэта Zager and Evans, однако был также снят и альтернативный вариант, в котором он поёт «Paint It Black» группы The Rolling Stones.

Морс 
Роберт Морс (YY34107) (, ) — громкий, спорный, циничный, и единственный друг Голика. Он физически отличался невысоким ростом и множеством золотых зубов. Морс родился в 2142 году и был сослан на Фиорина-161 за пять случаев вооружённого ограбления и убийств.

Сначала он обвиняет Рипли в том, что она привезла Чужого. После смерти Эндрюса он и Эрон часто сталкиваются в жарких спорах. Голик, который был заключён в лазарет после смерти Боггса и Рэйнса, убеждает Морса отпустить его, но в итоге оглушает Морса. После смерти Диллона, Морс помогает Рипли добраться до верхней части печи, и она бросается в неё, убив себя и королеву-матку. Помогая ей Морс в итоге получает выстрел в ногу от одного из солдат «Вэйланд-Ютани». Морс единственный выживший на Фиорина-161. В конце фильма, когда его уводили, показано, что он улыбается, когда понял, что это его успех.

Согласно «Alien: The Weyland-Yutani Report» после инцидента на Фиорине-161 Морс был переведён в другую тюрьму класса-С. Из-за истории с Чужим он страдал страшными галлюцинациями и постепенно разочаровался в своей вере. Он впоследствии написал книгу об инциденте под названием «Космический Зверь», которая была издана в 2183 году, но затем была запрещена. Морс скончался в 2208 году.

Рэйнс 
Дэниэл Рэйнс (YY80792) (, Кристофер Джон Филдс) — один из первых заключённых, которые помогают Клеменсу оказать Рипли первую помощь после того, как её нашли. 

Согласно книге «Чужие: Доклад "Вейланд-Ютани"», он отбывал на Фиорине пожизненный срок за незаконный оборот наркотиков и убийство. В частности он был в составе группы, которая в 2161 году убила семью из пяти человек.  

Он озвучивает свою неприязнь к Голику с Боггсом, когда они назначены в регулярную экспедицию по туннелям, за что Диллон делает ему выговор. Когда они делают замеры, то замечают, что свечи задувает. Рэйнс идёт с факелом к свечам, думая, что это кто-то дурачится. Он идёт по туннелю и видит, что бочки опрокидываются, а по стенам ходят мимолётные тени. Когда он проходит ещё немного, то видит, что что-то капает и подносит к этому месту факел, а затем видит Чужого, который набрасывается на него и убивает его мучительной смертью. Боггс и Голик слышат шум, но, увидев, что происходит, бросают свою миссию и бегут по канализационным туннелям, а затем видят изуродованное тело Рэйнса, которое лежит у стены.

Спайк 
Спайк () — тюремный пёс породы ротвейлер. Хозяином собаки, судя по всему, является заключённый Мёрфи. Впервые собака появляется во время поиска выживших после крушения «Сулако». Спайк мешается под ногами и не даёт работать заключённым. После этого он лает на лицехвата, который спрятался. За кадром лицехват откладывает эмбрион в собаке. Затем, во время похорон Хикса и Ньют, из Спайка вырывается Чужой-бегун. Спайк появляется только в театральной версии, в расширенной версии носителем Чужого был бык (и подразумевается, что в этой версии никаких собак на Фиорине нет).

Трой 
Ёши Трой (YY89882) (, Пол Бреннен) — заключённый, который служит в качестве специалиста и мастера по оборудованию Фиорины. Он пристрастился к табаку и почти всегда жевал его. Трой более спокойный, чем другие заключённые, а когда говорит, то всегда жалуется на что-либо. Во время попытки заманить Чужого в ловушку, когда он и Артур перебирали батареи, чтобы найти работающие, Трой громко жаловался, что как мало тех, что в рабочем состоянии. Трой был убит Чужим во время финальной погони, но его смерть произошла за кадром.

В одной из вырезанных сцен, которые не вошли в расширенную версию, Диллон находил тело Троя.

Согласно книге «Чужие: Доклад "Вейланд-Ютани"», Трой в прошлом был успешным инженером, но поймал свою жену в постели с его начальником и убил их обоих, предварительно подвергнув тяжёлым пыткам, за что получил 25 лет тюрьмы на Фиорине. Благодаря его профессии он в конечном итоге стал отвечать за техническое оборудование тюрьмы.

Уильям 
Клайв Уильям (YY32201) (, ) — заключённый-паникёр. В режиссёрской версии поясняется, что Уильям является агностиком. Уильям был членом группы заключенных, которые пытались изнасиловать Рипли. Позже он появляется, когда заключённые решают, кто будет руководить после смерти Эндрюса. Позже он и Грегор работают в паре во время попытки утопить Чужого в свинце. Уильям был убит за кадром — в новеллизаци Фостера Рипли находит труп Уильяма рядом с Эриком. В одном из ранних вариантов сценария Уильяма убивал Голик.

Согласно книге «Чужие: Доклад "Вейланд-Ютани"», отбывал на Фиорине пожизненный срок за групповой разбой.

Фрэнк 
Карл «Фрэнк» Эллис (YY99234) (, Карл Чейз) — заключённый, который приговорён к 20 годам заключения и является лучшим другом Мёрфи. Он намекнул, что был осуждён за убийство женщины, как он утверждает, это единственный способ иметь хорошие отношения. Фрэнк убит Чужим, когда заключённые готовятся выманить последнего из вентиляции с помощью огня — фактически, именно смерть Фрэнка разрушает порядок подготовки плана, потому что в момент гибели он держит в руках детонатор, который упав, вызывает волну пожара раньше намеченного времени.

Эндрюс 
Гарольд Эндрюс (P58495) (, ) — надзиратель тюрьмы. Он часто начинает разговор с заключёнными со слов «Это слухи, вот факты…», над Эндрюсом часто издевались заключённые за спиной, называя его «Богом команды Диллона». Он становится более раздражительным, когда Рипли покидает лазарет, а также раздражается на Клеменса, которому никогда не доверял. Когда Мёрфи погибает в вентиляции, Эндрюс в дальнейшем обвиняет Рипли, предполагая, что Мёрфи был сконцентрирован больше на ней, чем на работе. Когда Голик возвращается с места гибели Боггса и Рэйнса в крови, Эндрюс считает, что этот он убил их. Он не верит историю Рипли о Чужих и о её прошлом, причастном к этой твари, и сажает Рипли на карантин в лазарет, услышав от неё, что «Вэйланд-Ютани» имеют на неё планы. Он пытается организовать поисковую группу для Боггса и Рэйнса в столовой, когда Рипли врывается туда и кричит о смерти Клеменса. Эндрюс приказывает Арону отвести её обратно в лазарет, чтобы не вызвать панику, но тут из верхнего воздуховода появляется Чужой и утаскивает Эндрюса.

Согласно книге «Чужие: Доклад "Вейланд-Ютани"», Эндрюс родился в 2121 году и занимал пост надзирателя, когда тюрьма закрылась в 2175 году, но в итоге решил остаться. Он, Клеменс и Эрон — единственные обитатели тюрьмы, не являющиеся её заключёнными. 

В одном из поздних вариантов сценария Эндрюс не был убит в столовой и позже Рипли и Диллон находили его в улье в главном зале тюрьмы, где он просил их убить его. 

Сам образ Эндрюса во много был основан на образе персонажа Эббота из неиспользованного сценария Винсента Уорда.

Эрик 
Эрик Багги (YY47592) (, ) — нервный заключённый, который служит в качестве повара на Фиорине. Он использует топор для мяса в качестве оружия против Чужого. Ни в одной из версий после пожара Эрик не замечен в кадре, что подразумевает, что он погиб — либо был убит Чужим, либо погиб от огня. Однако, в новеллизации Рипли находит его и Уильяма вскоре после того как начинается план по загону Чужого в свинец.

Отбывал на Фиорине пожизненный срок за то, что в период между 2157 и 2158 годами похитил и убил шестерых девочек-подростков. Эрик один из немногих заключённых, который говорит с ирландским акцентом. 

В раннем варианте сценария Эрик был убит Голиком.

Эрон 
Фрэнсис Эрон (PA2390) (, Ральф Браун) — помощник надзирателя Эндрюса и тюремный охранник. Не является религиозным человеком, потому что считает, что до тех пор, как у него есть работа, он не нуждается в вере. Несколько заключённых открыли его личное дело и узнали, что его IQ составляет всего 85, и они начали использовать это как прозвище. Эрон имеет очень сильное доверие к «Вэйланд-Ютани», своему работодателю. Он, как правило, выступает в качестве «попугая» Эндрюса, вторя его мнения и высказывания. После смерти Эндрюса Эрон пытался взять на себя ответственность, но большинство заключённых ему не доверяло. Вместе с Морсом часто спорил, особенно после того, как Чужой смог избежать ловушки, в которую хотели его заманить. Когда Рипли предлагает ему отозвать спасательное судно, он отказывает и говорит, что хочет увидеть свою жену и детей. Эрон в конечном итоге помогает Рипли с био-сканированием, и она узнаёт, что в ней находится эмбрион Чужого.

После сканирования «Вэйланд-Ютани» немедленно отправляет сообщение в тюрьму, заявив, что спасательное судно прибудет в считанные часы, чтобы забрать её. В этот момент Эрон медленно приходит к выводу что «Вэйланд-Ютани» не заботится о нём или заключённых, а заботится только о том, как получить Чужого. Когда заключённые хотят заманить Чужого в чашу с расплавленным свинцом, Эрон называет их сумасшедшими и запирается в своём кабинете. Позже он встречает команду Майкла Бишопа и проводит их в цех к Рипли. После того, как Бишоп признаётся, что они действительно не собирались убивать сидящего в ней Чужого, Эрон понимает, что Рипли была права на счёт «Вэйланд-Ютани», и, со словами «Проклятый андроид», бьёт Бишопа по голове большим металлическим стержнем, почти отрывая его ухо. После этого, один из солдат, сопровождающих Бишопа, сталкивает Эрона с большой высоты, расстреливая его на лету.

В одном из вариантов сценария Эрона убивали сразу же после прибытия представителей Компании, как только он признавался, что видел Чужого. В другом варианте он погибал вместо Диллана, заманившего Чужого в свинец.

Согласно книге «Чужие: Доклад "Вейланд-Ютани"», Эрон родился в 2140 году и, как и Эндрюс, решил остаться на своём посту, когда тюрьма закрылась.

Чужой: Воскрешение

Врисс 
Джон Врисс (Доминик Пинон) — главный инженер «Бетти». Он является инвалидом и поэтому передвигается в инвалидной коляске. Что именно с ним произошло неизвестно (известно лишь то, что у него повреждён позвоночник), но зато показано, что он даже не способен почувствовать прожигающую его ногу кислотную кровь Чужого. Также показано, что он может складывать ружьё в спинку своего кресла. В режиссёрской версии он высказывался о своём влечении к Колл. Врисс является одним из четырёх выживших.

Гэдиман 
Джонатан Гэдиман (Брэд Дуриф) — один из пяти учёных, которые делают операцию по извлечению королевы-матки из клона Рипли. Он становится первой жертвой Чужих, когда входит в клетку, чтобы исследовать их исчезновение. Он был схвачен Чужим и утащен им под палубу в улей. Затем его сделали коконом. Когда Рипли попадает в улей, Гэдиман вне себя от радости, когда видит, что королева рожает мутанта Ньюборна. Ньюборн убивает свою мать, что приводит к ужасу Гэдимана. Потом он приходит к Гэдиману и отрывает ему наполовину голову. В книге после смерти Ньюборна из тела Гэдимана вырывается грудолом.

Джонер 
Джонер (Рон Перлман) — физически внушительный, носящий шрамы член экипажа корабля «Бетти». Он является шутником и имеет вспыльчивый характер. Джонер постоянно насмехается над Вриссом, что он инвалид. Под видом напитка в термосе скрывает пистолет. Джонер является одним из четырёх выживших.

Ди’Стефано 
Винсент Ди’Стефано (Рэймонд Крус) — солдат Вооружённых сил Соединённых Систем. Он был одним из солдат, посланных, чтобы захватить экипаж «Бетти», но был сам захвачен, и его оставляют на попечение наёмникам, в то время как остальные солдаты покинули корабль. Тогда Ди’Стефано соглашается помочь каждому сбежать с «Ауриги». Он также кратко объясняет историю аутонов — роботов, созданных другими роботами, когда он обнаружил, что Колл является одним из них. Он и экипаж «Бетти», в конечном итоге, готовятся к возвращению на Землю. Грузовой люк корабля открыт, и Колл идёт, чтобы исправить это, но она сталкивается с Ньюборном. Ди’Стефано вскоре приходит проверить её, чувствуя опасность. Затем он видит Ньюборна, который сдавливает ему голову.

Колл 
Аннали Колл (Вайнона Райдер) — является новым членом экипажа «Бетти» и имеет секретную миссию по уничтожению Рипли прежде чем учёные извлекут королеву. После попытки убить Рипли, Колл принимают за террористку. Спустя какое-то время, после того, как они проплыли затопленную кухню, в Колл выстреливает Рэн, но она выживает, и тогда все узнают, что она на самом деле второе поколение андроидов, аутон — робот, созданный роботами. Её просят подключиться к терминалу, и она делает это. Когда герои хотят полететь на Землю, Рэн совершает покушение на Колл, но его убивает грудолом Пурвиса (грудолом вырывается через голову Рэна). Затем, когда Колл идёт в грузовой отсек «Бетти», чтобы закрыть дверь, она встречает Ньюборна и прячется от него. К ней на помощь приходит Ди’Стефано, но его убивает Ньюборн. Затем приходит Рипли и специально ранит руку о зубы Ньюборна, чтобы кровью прожечь стекло, и Ньюборна высасывает в космос. Колл является одним из четырёх выживших.

Кристи 
Кристи () — мускулистый наёмник среди экипажа «Бетти». Кристи является вторым членом экипажа «Бетти», а также он носит два пистолета, прикреплённые к запястьям. Он вынужден нести Врисса на спине, когда они плывут под водой. Он получает тяжёлую травму, когда Чужой плюёт ему в лицо кислотой, и Кристи жертвует собой, отсоединив себя от Врисса.

Перес 
Генерал Мартин Алехандро Карлос Перес (Дэн Хедайя) — командир в военно-медицинской исследовательской лаборатории, где производится клонирование Рипли для воскрешения королевы Чужих. После того, как Перес взорвал спасательную капсулу в которую пробрался Чужой, другой монстр прокусывает череп Пересу, и из его головы вытекают мозги, которые он рассматривает перед смертью.

Пурвис 
Ларри Пурвис (Лиланд Орсер) — был случайно обнаружен и спасён командой. Он был одним из многих испытуемых, которые были похищены для экспериментов. Рипли чувствует, что Пурвис заражён эмбрионом Чужим. Колл предлагает взять его с собой, чтобы они смогли его заморозить и позже удалить эмбрион. Он умирает, когда команда попадает в засаду с доктором Рэном. В то время как Рэн спорит с экипажем, Пурвис находится в конвульсиях, и из его рта льётся кровь. Пурвис, в конечном итоге, встаёт на ноги и, шатаясь, идёт к Рэну, несмотря на множество выстрелов. Пурвис убивает Рэна путём того, что ему удаётся расположиться так, что грудолом вырывается из его груди через череп Рэна.

Рипли (Клон номер 8) 
Рипли / клон номер 8 (Сигурни Уивер) — человек-чужой, гибридный клон, сгенерирован из ДНК Эллен Рипли и эмбриона королевы Чужих, которую восстановили из крови Рипли, найденную на Фиорине «ярость» 161, которая сохранилась находясь на льду. Однако, целостность ДНК в процессе замерзания была повреждена, и некоторые отдельные части ДНК перестали пересекаться друг с другом. Из-за смешения генов клон Рипли обладает такими свойствами, как кислотная кровь и быстрая реакция. Генерал Перес, который был более заинтересован в королеве Чужих, считал номер 8 «не больше, чем куском мяса. Даже более — побочный продукт переработки мяса». Шесть предшественников Рипли 8 были показаны как нежизнеспособные гибриды Чужого и человека, и только клон № 7 был способен к речи и жизни, который также чувствовал боль. Этот клон просит Рипли убить его, и Рипли сжигает все клоны. Также из-за смешения генов Королева-матка родила Ньюборна (гибрид человека и Чужого), которым восхищался Гэдиман. Позже Рипли уничтожает Ньюборна, высосав его в космос, и она является одним из четырёх выживших.

Рэн 
Мэйсон Рэн () — один из пяти учёных, которые делают операцию по извлечению королевы-матки из клона Рипли. Он принимает Колл за террористку, когда она пыталась искать информацию о Чужих, и приказывает солдатам убить её и наёмников, с которыми она прибыла. Это сделать не удалось, и наёмники захватили Рэна и Ди’Стефано. Он действовал в качестве руководства, пока он не предал их, выстрелив в Колл несмертельно и отправившись на «Бетти» в надежде, что он доберётся туда раньше других и привезёт на Землю Чужих. Он погиб, когда Пурвис в порыве ярости нападает на него и приставляет голову Рэна к груди перед тем, как грудолом рождается и убивает обоих.

Уильямсон 
Карлин Уильямсон (Марлен Буш) — одна из пяти учёных, которые делают операцию по извлечению королевы-матки из клона Рипли. Она учит Рипли говорить, показывая ей картинки, а в режиссёрской версии, показав картинку девочки, она вызвала у Рипли воспоминания о Ньют. Её часто путают с другим безымянным учёным (Кэролин Кэмпбелл), так как они выглядят поразительно похоже.

Хиллард 
Сабра Хиллард () — младший пилот «Бетти» и романтический партнер Элджина. Её убил Чужой, когда команда плыла под водой.

Элджин 
Фрэнк Элджин (Майкл Уинкотт) — капитан корабля «Бетти». Элджин давно дружит с генералом Пересом и специально для него похитил людей в криокамерах для получения крупной суммы денег. У него также были романтические отношения с Хиллард. Он был убит, когда Чужой приманил его и утащил его под пол.

См. также 
 Чужой (фильм)
 Чужие (фильм, 1986)
 Чужой 3
 Чужой: Воскрешение

 
Чужой